Terzesi – abitanti di Terzo (Italia)
Terzesi – abitanti di Terzo di Aquileia